John Ryan (ur. w XIX wieku) – irlandzki rugbysta
 John Ryan (1893–1963) – irlandzki lekkoatleta, olimpijczyk
 John Ryan – angielski bokser, mistrz Europy w 1947
 John Ryan (1925–1992) – irlandzki artysta, aktor, wydawca, pisarz i krytyk, współorganizator Bloomsday
 John Ryan (1928–2010) – kanadyjski producent filmowy i telewizyjny
 John Ryan (ur. 1934) – irlandzki judoka, olimpijczyk
 John P. Ryan (1936–2007) – amerykański aktor
 John Ryan – brytyjski łyżwiarz szybki
 John Ryan (ur. 1944) – australijski pływak, olimpijczyk
 John Ryan (ur. 1947) – angielski piłkarz
 John Ryan (ur. 1950) – brytyjski przedsiębiorca, były prezes Doncaster Rovers F.C.
 John Ryan (1948–1982) – australijski rugbysta
 John Ryan (ur. 1962) – angielski piłkarz
 John Ryan (ur. 1988) – irlandzki rugbysta
 John Ryan (ur. 1987) – amerykański muzyk współpracujący z One Direction